Saint-Quentin ist die französische Namensform des heiligen Quintinus, der im 3. Jahrhundert in Gallien missionierte. Zahlreiche Ortschaften, und davon abgeleitet weitere geographische Objekte, sowie Kirchen im französischen Sprachraum sind nach ihm benannt:
 Saint-Quentin, Stadt im französischen Département Aisne
 Saint-Quentin (New Brunswick), Gemeinde in der kanadischen Provinz New Brunswick
 Arrondissement Saint-Quentin, Département Aisne, Frankreich

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Quentin-au-Bosc, Département Seine-Maritime
 Saint-Quentin-de-Baron, Département Gironde
 Saint-Quentin-de-Blavou, Département Orne
 Saint-Quentin-de-Caplong, Département Gironde
 Saint-Quentin-de-Chalais, Département Charente
 Saint-Quentin-des-Isles, Département Eure
 Saint-Quentin-des-Prés, Département Oise
 Saint-Quentin-du-Dropt, Département Lot-et-Garonne
 Saint-Quentin-en-Mauges, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Saint-Quentin-en-Tourmont, Département Somme
 Saint-Quentin-en-Yvelines, Ville nouvelle im französischen Département Yvelines
 Saint-Quentin-Fallavier, Département Isère
 Saint-Quentin-la-Chabanne, Département Creuse
 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, Département Somme
 Saint-Quentin-la-Poterie, Département Gard
 Saint-Quentin-la-Tour, Département Ariège
 Saint-Quentin-le-Petit, Département Ardennes
 Saint-Quentin-les-Anges, Département Mayenne
 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Saint-Quentin-les-Chardonnets, Département Orne
 Saint-Quentin-les-Marais, Département Marne
 Saint-Quentin-le-Verger, Département Marne
 Saint-Quentin-sur-Charente, Département Charente
 Saint-Quentin-sur-Coole, Département Marne
 Saint-Quentin-sur-Indrois, Département Indre-et-Loire
 Saint-Quentin-sur-Isère, Département Isère
 Saint-Quentin-sur-le-Homme, Département Manche
 Saint-Quentin-sur-Nohain, Département Nièvre
 Saint-Quentin-sur-Sauxillanges, Département Puy-de-Dôme

Gemeinden in Frankreich mit Namensvorsatz:
 Écourt-Saint-Quentin, Département Pas-de-Calais
 Le Fay-Saint-Quentin, Département Oise
 Lattre-Saint-Quentin, Département Pas-de-Calais
 Marcillac-Saint-Quentin, Département Dordogne
 Soumont-Saint-Quentin, Département Calvados

Personen:
 Anatol von Bigot de Saint-Quentin (1849–1932), österreichischer Offizier
 Douglas von Bigot de Saint-Quentin (1899–1982), österreichischer Libellenkundler
 Dudo von Saint-Quentin (10.–11. Jh.), Dekan von Saint-Quentin
 Franz Ludwig von Bigot de Saint-Quentin (1774–1854), österreichischer Offizier
 Karl von Bigot de Saint-Quentin (1805–1884), österreichischer Offizier und Schriftsteller
 René Doynel de Saint-Quentin (1883–1961), französischer Botschafter

Siehe auch:
 Schlacht bei Saint-Quentin
 Canal de Saint-Quentin

 Abtei und Basilika Saint-Quentin
 Bigot de Saint-Quentin
 San Quintin
 San Quentin State Prison